Il serpente (The Serpent) – film del 1916 diretto da Raoul Walsh
 The Serpent – album degli Still Remains del 2007
 The Serpent – miniserie televisiva britannica del 2021

Pagine correlate 
 Serpent